Перший ізольований коричневий карлик було відкрито у 1995 році й названо Teide 1. У тому ж році було відкрито й перший коричневий карлик Gliese 229 B, що обертається навколо червоного карлика Gliese 229. Перший коричневий карлик 2M1207, який має на навколишній орбіті планету, відкрили у 2004 р.

Підтверджені коричневі карлики 

Наступна таблиця містить дані для 40 коричневих карликів, що обертаються навколо первинної зорі. Цей перелік є неповним.

Непідтверджені коричневі карлики 

Дана таблиця містить дані для 7 еепідтверджених коричневих карликів. Цей перелік є неповним.

Коричневі карлики поля Галактики 

Нижче приведено 4 коричневих карлики, які є поодинокими об'єктами в Галактиці й не обертаються навколо іншої зорі. Цей перелік є неповним.

Відсортовано згідно з прямим сходженням коричневого карлика.

Див. також 
 Перелік екзопланет
 Перелік непідтверджених екзопланет
 Перелі найменш масивних зір

Посилання 
 
 

 
Список зір

Списки:Астрономія